

Patronyme 

 Louis Ellies Dupin (1657-1719), écrivain français ;
 Claude Dupin (1686-1769), arrière-grand-père de George, financier français ;
 Louise Dupin (1706-1799), personnalité du siècle des Lumières
 Louis Dupin de Francueil (1715-1786), dit « Dupin de Francueil », grand-père de George Sand ;
 Jacques-Armand Dupin de Chenonceaux (1727-1767), riche héritier français ;
 André Dupin de Beaumont (1744-1833), homme politique français ;
 Charles-André Dupin (1758-1843), magistrat et homme politique français ;
 Claude-François-Étienne Dupin (1767-1828), administrateur et homme politique français ;
 Jean-Baptiste Dupin (1772-1863), général d'Empire français ;
 Maurice Dupin de Francueil (1778-1808) père de George, officier français ;
 André Dupin (1783-1865), dit « Dupin l'aîné », avocat et homme politique français ;
 Charles Dupin (1784-1873), mathématicien, ingénieur du génie maritime et homme politique français ;
 Jean-Henri Dupin (1787-1887), librettiste français ;
 Philippe Dupin (1795-1846), avocat et homme politique français ;
 Antoinette Dupin (1802-1843), écrivaine française ;
 Aurore Dupin (1804-1876), écrivaine française connue sous le pseudonyme de « George Sand » ;
 Félix Dupin (1828-1877), député français ;
Paul Dupin (1865-1949), compositeur français ;
 Léon Dupin (1898-1971), artiste peintre et affichiste français ;
 Jacques Dupin (1927-2012), écrivain et poète français ;
 Marc-Olivier Dupin (1954-), musicien français ;
 Éric Dupin (1955-), journaliste, chroniqueur et écrivain français ;
 George Dupin (1966-), artiste français.
 Olivier Dupin (1979-), écrivain français.

Personnage de fiction 

 Auguste Dupin, personnage de fiction de l'écrivain américain Edgar Poe ;
 Georges Dupin, personnage de fiction de l'écrivain allemand Jörg Jean-Luc Bannalec.

Toponyme 

 Rue Dupin, voie française du  de Paris.

Patronyme français